Dieser Artikel behandelt die portugiesische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Portugiesisches Aufgebot

Spiele der portugiesischen Mannschaft 
Vorrunde

Viertelfinale

Portugal
1996